11-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 6 июня по 4 октября 2003 года с участием 23 команд (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока). Обладателем Кубка в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стало подмосковное «Заречье-Одинцово».

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
12-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходят в финальную стадию Кубка России.

Предварительный этап 
Август 2003. Юрга. Участники: 7 команд высших лиг «А» и «Б» региона «Сибирь — Дальний Восток».

Групповой раунд 
Группа 1

Группа 2

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-7 места: «Вертикаль»-ВГУЭС — «Томичка-Динамо»-2 3:0.
 Матч за 5-е место: «Вертикаль»-ВГУЭС — «Лицей» 3:0.

 Полуфинал за 1-4 места: «Спартак» — СКА «Забайкалка» 3:2; «Аурум» — «Томичка-Динамо» 3:0.
 Матч за 3-е место: «Томичка-Динамо» — СКА «Забайкалка» 3:2.
 Финал: «Спартак» — «Аурум» 3:1.

Четыре лучшие команды вышли в финальный этап, где к ним присоединились «Самородок» (Хабаровск), «Метрострой» (Красноярск), «Ангара» (Иркутск) и «Спутник» (Новосибирск).

Финальный этап 
2—7 сентября. Хабаровск.

Групповой раунд 
Группа 1

Группа 2

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-8 места: «Томичка-Динамо» — СКА «Забайкалка» 3:0; «Спартак» — «Спутник» 3:1.
 Матч за 7-е место: «Спутник» — СКА «Забайкалка» 3:2.
 Матч за 5-е место: «Спартак» — «Томичка-Динамо» 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: «Метрострой» — «Аурум» 3:0; «Самородок» — «Ангара» 3:0.
 Матч за 3-е место: «Ангара» — «Аурум» 3:1.
 Финал: «Самородок» — «Метрострой» 3:1 (25:23, 18:25, 25:13, 31:29).

Обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока во 2-й раз в своей истории стал хабаровский «Самородок». В финальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Самородок» и «Метрострой».

Предварительный этап 
Участники: 12 команд суперлиги и высшей лиги «А» (регион «Европа»). Матчи проводились в трёх группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг. От участия в розыгрыше отказалась четыре команды суперлиги — «Уралочка»-НТМК, Балаковская АЭС, «Динамо» (Московская область) и «Факел». После отказа команды «Ленинградка» в число участников розыгрыша включён «Экран» (Санкт-Петербург).

Группа 1 
 6—8 июня. Туапсе.

Группа 2 
 6—8 июня. Челябинск.

Группа 3 
 6—8 июня. Санкт-Петербург.

В полуфинальный этап вышли две лучшие команды из 1-й группы и по три из 2-й и 3-й групп.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в двух группах. В финальный этап розыгрыша вышли по три лучшие команды из групп.

Группа 1 
 20—22 июня. Москва.

 20 июня. Луч-МГСУ — ЦСКА 3:2; МГФСО — Прометей 3:2.
 21 июня. Луч-МГСУ — МГФСО 3:1; ЦСКА — Прометей 3:0.
 22 июня. Луч-МГСУ — Прометей 3:2; ЦСКА — МГФСО 3:1.

Группа 2 
 20—22 июня. Одинцово.

 20 июня. Стинол — Университет 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:15); Метар — Заречье-Одинцово 3:2.
 21 июня. Стинол — Метар 3:0 (25:20, 25:18, 25:18); Заречье-Одинцово — Университет 3:2.
 22 июня. Метар — Университет 3:2; Заречье-Одинцово — Стинол 3:1 (25:15, 25:18, 23:25, 25:23.

По три лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где к ним присоединились два финалиста Кубка Сибири и Дальнего Востока («Самородок» и «Метрострой»). После отказа от участия в финале команды «Луч»-МГСУ в число участников включён 3-й призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока «Ангара».

Финальный этап 
30 сентября—4 октября 2003. Хабаровск.

Групповой раунд

Группа 1 

 30 сентября. МГФСО — Стинол 3:0 (26:24, 25:23, 25:21); Самородок — Ангара 3:0 (25:13, 25:14, 25:21).
 1 октября. Стинол — Ангара 3:2 (25:23, 22:25, 25:21, 15:25, 15:11); Самородок — МГФСО 3:0 (25:20, 25:16, 25:14).
 2 октября. МГФСО — Ангара 3:0 (25:19, 25:20, 25:19); Самородок — Стинол 3:0 (25:9, 25:22, 25:23).

Группа 2 

 30 сентября. ЦСКА — Метар 3:0 (25:17, 25:22, 25:18); Заречье-Одинцово — Метрострой 3:1 (25:19, 25:18, 15:23, 25:23).
 1 октября. ЦСКА — Заречье-Одинцово 3:2 (22:25, 17:25, 26:24, 25:16, 15:12); Метрострой — Метар 3:1 (25:20, 17:25, 25:23, 26:24).
 2 октября. Заречье-Одинцово — Метар 3:0 (25:23, 25:22, 25:18); Метрострой — ЦСКА 3:2 (25:22, 17:25, 20:25, 25:23, 15:12).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
3 октября
 Заречье-Одинцово — МГФСО 3:0 (25:20, 26:24, 25:21)
 ЦСКА — Самородок 3:2 (25:22, 18:25, 26:28, 25:21, 16:14)

Полуфинал за 5—8 места 
3 октября
 Метар — Стинол 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:20)
 Метрострой — Ангара 3:1 (25:15, 25:18, 20:25, 25:15)

Матч за 7-е место 
4 октября
 Ангара — Стинол 3:1 (11:25, 27:25, 25:21, 25:21)

Матч за 5-е место 
4 октября
 Метар — Метрострой 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 26:28, 15:6)

Матч за 3-е место 
4 октября
 Самородок — МГФСО 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

Финал 
4 октября
 Заречье-Одинцово — ЦСКА 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)

Итоги

Положение команд

Победитель 
 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Ольга Адаменя, Полина Вергун, Елена Ганшина, Ирина Голощапова, Наталья Железнякова, Евгения Загорец, Анна Левченко, Наталья Мельникова, Юлия Меркулова, Анна Моисеенко, Ольга Филина, Мария Фролова. Главный тренер — Павел Матиенко.

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2003 год в волейболе